Dispositiu intrauterí, pel seu acrònim, un mètode anticonceptiu.
 Diu, illa, districte, ciutat i municipi de l'Índia.